Kopanka Druga  ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kopanka Druga, Ortsteil von Skawina, siehe Kopanka (Skawina)
 Kopanka Druga (Gronowo Elbląskie), Ortsteil in der Gmina Gronowo Elbląskie